Het ATP-toernooi van Halle 2011 (met de officiële naam Gerry Weber Open) werd van 6 tot en met 12 juni gespeeld in de Duitse stad Halle. De wedstrijden werden gespeeld op grasbanen van het Gerry-Weber-Stadion.

De titelverdediger in het enkelspel was de Australiër Lleyton Hewitt die een jaar eerder in de finale Roger Federer versloeg in 3 sets. Dit jaar zouden beide heren elkaar al treffen in de eerste ronde, maar Federer liet alsnog verstek geven. Het enkeltoernooi werd gewonnen door de Duitser Philipp Kohlschreiber, in het dubbel waren de Indiër Rohan Bopanna en de Pakistani Aisam-ul-Haq Qureshi de beste.

Het toernooi van 2011 trok 104.800 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Halle
ATP-toernooi van Halle